Newcastle upon Tyne, een stad in de county Tyne and Wear in Noordoost-Engeland
Newcastle United FC, een Engelse voetbalclub
Newcastle (Australië), een stad in de Australische deelstaat Nieuw-Zuid-Wales
Newcastle (LGA), een lokaal bestuursgebied (LGA) in de Australische deelstaat Nieuw-Zuid-Wales
Newcastle (Canada), een stad in Canada
Newcastle (Jamaica), een stad in Jamaica
Newcastle (Noord-Ierland), een plaats en gemeente in Noord-Ierland
Newcastle (Ierland), een plaats in het Ierse graafschap Wicklow
Newcastle (Zuid-Afrika), een plaats in Zuid-Afrika
Newcastle-under-Lyme, een plaats in het Engelse graafschap Staffordshire
Newcastle-under-Lyme (district), een district in het Engelse graafschap Staffordshire
Newcastle West, een plaats in het Ierse graafschap County Limerick

Verenigde Staten

Zie ook 
Ziekte van Newcastle of pseudo-vogelpest